Джеймс Барбур (; 10 июня 1775 — 7 июня 1842) — американский политический деятель, 18-й губернатор штата Виргиния, с 7 марта 1825 года по 23 мая 1828 года — военный министр США в кабинете президента Джона Куинси Адамса.

Биография 
Родился в округе Ориндж в колонии Виргиния, в семье Томаса Барбура, члена виргинской Палаты бюргеров, и Мэри Пендлтон Томас. Его родители владели большими земельными поместьями. 29 октября 1792 он женился на Люси Джонсон, дочери Бенджамина Джонсона.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте конгресса США

Кабинет Джона Куинси Адамса
Военные министры США
Спикеры Палаты делегатов Виргинии
Временные президенты Сената США